Capp ist der Familienname folgender Personen:

 Al Capp (1909–1979), US-amerikanischer Cartoonist und Comiczeichner 
 Frank Capp (1931–2017), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und Bandleader
 Todd Capp (* ≈1945), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker

CAPP steht als Abkürzung für:

 Centesimus Annus Pro Pontifice, Päpstliche Stiftung von 1983, siehe Centesimus Annus#Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP)
 Computer-aided Process Planning, computergestützte Fertigungsplanung, siehe Computer-aided planning

Siehe auch:

 Capps
 Kapp
 Cap

Abkürzung